Pjetrabjanka ima više značenja:
 Pjetrabjanka (Mesina)
 Pjetrabjanka (Ređo di Kalabrija)